L'edizione 1960 della Klass A fu la 23ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dalla , giunto al suo primo titolo.

Formula 
I club partecipanti furono portate a 22, con l'arrivo di 10 nuove formazioni (nessuna squadra era stata retrocessa): delle 10 formazioni nuove, solo l'Admiralteets Leningrado aveva effettivamente vinto la Klass B nella stagione precedente, mentre le altre 9 furono ripescate con criteri geopolitici per far partecipare gran parte delle repubbliche di cui era costituita l'Unione Sovietica; il Kalev Tallinn non era nemmeno iscritta alla Klass B nel 1959. Alla fine solo Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan non ebbero formazioni rappresentanti.

Le squadre furono inizialmente collocate in due gironi da 11 e si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno per un totale di 22 turni e 20 partite per squadra.

Nella seconda fase, le prime 3 di ciascun gruppo parteciparono al girone per i posti dal primo al sesto; le piazzate dal quarto al sesto posto furono collocate nel girone per i posti dal settimo al dodicesimo; quelle classificate dal settimo al nono parteciparono al girone per i posti dal tredicesimo al diciottesimo; infine, le ultime due di ciascun gruppo disputarono il girone per decidere la collocazione agli ultimi quattro posti. In questi gironi finali le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 partite per i primi tre gironi e di 6 per l'ultimo.

Per tutti i gironi il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.
Veniva retrocessa in seconda divisione al termine della stagione la peggiore squadra russa, mentre la peggiore squadra ucraina doveva giocare uno spareggio contro la vincitrice del torneo ucraino di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Prima Fase

Gruppo A

Classifica

Verdetti Gruppo A 
      Ammesse al Girone per i posti 1-6: Torpedo Mosca, SKA Rostov e Dinamo Mosca.
      Ammesse al Girone per i posti 7-12: Dinamo Tbilisi, Daugava Rīga e Spartak Erevan (URSS).
      Ammesse al Girone per i posti 13-18: Zenit Leningrado, Paxtakor e Avangard Charkiv.
      Ammesse al Girone per i posti 19-22: Moldova Kishinev e Kalev Tallinn.

Risultati

Gruppo B

Classifica

Verdetti 
      Ammesse al Girone per i posti 1-6: Dinamo Kiev, Lokomotiv Mosca e CSKA Mosca.
      Ammesse al Girone per i posti 7-12: Spartak Mosca, Admiralteyets Leningrado e Bielorussia Minsk.
      Ammesse al Girone per i posti 13-18: Kryl'ja Sovetov Kujbyšev, Šachtër Stalino e Qaýrat.
      Ammesse al Girone per i posti 19-22: Neftyanik Baku e Spartak Vilnius.

Risultati

Seconda fase

Girone per i posti 1-6

Classifica

Risultati

Girone per i posti 7-12

Classifica

Risultati

Girone per i posti 13-18

Classifica

Risultati

Girone per i posti 19-22

Classifica

Risultati

Spareggio salvezza 
Il Metalurh Zaporižžja vinse il torneo ucraino di Klass B, mentre la squadra ucraina peggio piazzata fu lo Šachtër Stalino (17°); queste due squadre disputarono lo spareggio con gare di andata e ritorno.

Andata

Ritorno

Verdetti 
Lo Šachtër Stalino rimane in Klass A.

Statistiche

Classifica cannonieri

Note

Voci correlate 
 Kubok SSSR 1959-1960
 Klass B 1960

Collegamenti esterni 
  Campionato sovietico 1960 su RSSSF.com
  Torneo per i posti dall'1 al 6 su wildstat.com
  Torneo per i posti dal 7 al 12 su wildstat.com
  Torneo per i posti dal 13 al 18 su wildstat.com
  Torneo per i posti dal 19 al 22 su wildstat.com
  Prima fase - Gruppo A su wildstat.com
  Prima fase - Gruppo B su wildstat.com
  Play off su wildstat.com
 

Calcio nel 1960
1960